I Dreamed a Dream kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
I Dreamed a Dream (album), een studioalbum van Susan Boyle
I Dreamed a Dream (single), een single van dit album

Zie ook 
 I have a dream (doorverwijspagina)

Homoniem muziekstuk